Dachsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Dachsbach, Markt im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Burg Dachsbach, Ruine einer Wasserburg in Dachsbach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Dachsbach (Gemeinde Gaming), Siedlungsplatz bei Lackenhof, Marktgemeinde Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Dachsbach (Gemeinde Stössing), Katastralgemeinde der Gemeinde Stössing im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Forsthaus Dachsbach, Einzelhaus der Stadt Sinzig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Gewässer: 
 Dachsbach (Andlau), linker Zufluss der Andlau (zur Ill) bei Meistratzheim, Département Bas Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Dachsbach (Dachsbach), linker Zufluss des Dachsbach (Fichtenberger Rot) nach Finsterrot, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Dachsbach (Dedenbach), rechter Zufluss des Dedenbachs (rechter Oberlauf des Harbachs) gegenüber dem Forsthaus Dachsbach, Stadt Sinzig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Dachsbach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot gegenüber Hals, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot 
 Dachsbach (Fischbach, Kopp), rechter Zufluss des Fischbachs (zur Kyll in Birresborn) gegenüber Kopp, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Dachsbach (Fischbach, Mittelfischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Murr) bei Mittelfischbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Dachsbach (Grobsbach), rechter Zufluss des Grobsbachs (zum Helmbach) nahe dem Forsthaus Taubensuhl in einer Exklave der kreisfreien Stadt Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz
 Dachsbach (Treffling), rechter Zufluss des Trefflings (zur Url) nach Seitenstetten,  Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Dachsgraben
 Dachsklingenbach